Kahlhöfer ist der Familienname von 

 Friedrich Kahlhöfer (1831–1865), deutscher Ackergutsbesitzer und Politiker
 Helmut Kahlhöfer (1914–1988), deutscher Kirchenmusiker und Hochschullehrer
 Philipp Kahlhöfer (1795–1859), deutscher Abgeordneter